Canton eller kanton kan være:

 En subnational enhed, som ofte er relativt lille arealmæssigt og benyttes i følgende lande:
 Belgiske cantoner
 Federationen Bosnien og Hercegovinas cantoner
 Costaricanske cantoner
 Ecuadorianske cantoner
 Franske cantoner
 Luxembourgske kantoner
 Schweiziske kantoner

 Et tidligere navn for byen Guangzhou i Kina
 Et tidligere navn for Guangdong-provinsen i Kina
 Et distrikt i Cardiff i Wales i England; se Canton (Cardiff)
 En øgruppe i Kiribati; se Canton og Enderburyøerne

 I USA:
 Canton, Connecticut i USA
 Canton, Georgia i USA
 Canton, Illinois i USA
 Canton strøg og park i Baltimore i Maryland i USA.
 Canton, Massachusetts i USA.
 Canton, Michigan i USA.
 Canton, Mississippi i USA.
 Canton, Missouri i USA.
 Canton, New York
 Canton, North Carolina i USA.
 Canton, Ohio i USA.
 Canton, Oklahoma i USA.
 Canton, Pennsylvania i USA.
 Canton, South Dakota i USA.
 Canton Township, Michigan i USA.
 Canton Township, Pennsylvania i USA.

 Et hjørnefelt i et våbenskjold eller et flag; se kanton (heraldik)